Bethel Church ist der Name der charismatischen Kirchengemeinde Bethel Church (Redding, Kalifornien)

sowie folgender im National Register of Historic Places gelisteten Objekte:

 Bethel Church (Iowa), NRHP-Nr. 79003698
 Bethel Church (Kentucky), NRHP-Nr. 88002907
 Bethel Church (Missouri), NRHP-Nr. 92001867

Siehe auch:
 Bethel African Methodist Episcopal Church
 Bethel AME Church
 Bethel Baptist Church
 Bethel Methodist Church
 Bethel Methodist Episcopal Church 
 Bethel Presbyterian Church